Сергей Брин: Брин, Сергей (род. 1973) — американский разработчик, сооснователь компании Google.
 Брин, Сергей Францевич (1806—1876) — российский военначальник, генерал-лейтенант.